Толстово — название населённых пунктов в России:

 Толстово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Толстово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Толстово — посёлок в Краснознаменском районе Калининградской области.
 Толстово — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Толстово — деревня в Белинском районе Пензенской области.
 Толстово — с 1944 по 1958 год название села Толстой-Юрт Грозненского района Чечни.

См. также 
 Толстово-Васюковское